Кубок Болгарії з футболу 2005—2006 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул в 18-й раз здобув ЦСКА (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 листопада 2005

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 грудня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 грудня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 березня 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 квітня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 травня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2005–2006
Болгарія
Болгарія
2005 у болгарському спорті
2006 у болгарському спорті